Denumirea de Sărnevo se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Sărnevo, un sat în comuna Karnobat, regiunea Burgas;
 Sărnevo, un sat în comuna Radnevo, regiunea Stara Zagora.